

Чернево — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Чернево — село в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства